Ю́рий Гри́шин:
 Гришин, Юрий Кузьмич (род. 1948) — начальник сектора ФГУП «Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств».
 Гришин, Юрий Михайлович (1925—2008) — полный кавалер ордена Славы.
 Гришин, Юрий Павлович (1927—2003) — советский военачальник, заместитель министра внешних экономических связей СССР, адмирал.